Чемпионат Словакии по футболу 2018/2019 — 26-й сезон словацкой Супер Лиги по футболу. Чемпионат начался в августе 2018 года и завершится в мае 2019 года финалом плей-офф «Борьба за Лигу Европы». Чемпионский титул отстаивал клуб «Спартак» (Трнава). Чемпионом стал клуб «Слован» (Братислава).

Формат 
Формат очень прост. В чемпионате участвует 12 команд. Они играют регулярный чемпионат в 3 круга (33 матча). В Еврокубки попадают напрямую 3 команды. 4, 5, 6 и 7 команда лиги играют плей-офф «Борьба за Лигу Европы». 12 команда вылетает, а 11 играет стыковые матчи со 2 командой 1-й лиги.

Еврокубковая квота 
 1 место — путёвка в 1-й кв. раунд Лиги Чемпионов 2019/2020.
 2, 3 и 4 места — путёвка в 1-й кв. Лиги Европы 2019/2020.

Участники

Турнирная таблица

Регулярный сезон

Чемпионская группа

Плей-офф «Борьба за Лигу Европы»

Группа «за выживание»

Стыковые матчи 

 Источник: championat.com

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Словакии на soccerway 

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия